Czajka – marka samochodów produkowanych przez fabrykę Gorkowskij Awtomobilnyj Zawod w Niżnym Nowogrodzie (wcześniejsza nazwa miasta: Gorki).

Modele:
 Czajka GAZ-13
 Czajka GAZ-14

Samochody GAZ